Arondismentul Clamecy (în ) este un arondisment din departamentul Nièvre, regiunea Bourgogne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Brinon-sur-Beuvron
 Cantonul Clamecy
 Cantonul Corbigny
 Cantonul Lormes
 Cantonul Tannay
 Cantonul Varzy

Comune 

Clamecy